Geüs-d'Oloron é uma comuna francesa na região administrativa da Nova Aquitânia, no departamento dos Pirenéus Atlânticos. Estende-se por uma área de 6,57 km².

Demografia 

Comunas dos Pirenéus Atlânticos